Весе́нний проезд — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Весенний проезд — улица в Абакане
 Весенний проезд — улица в Волгодонске Ростовской области
 Весенний проезд — улица в Иркутске
 В Курске:
 1-й Весенний проезд
 2-й Весенний проезд
 3-й Весенний проезд
 Весенний проезд — улица в Магнитогорске Челябинской области
 Весенний проезд — улица в Новосибирске
 Весенний проезд — улица в Протвине Московской области
 Весенний проезд — улица в Пушкине Московской области
 Весенний проезд — улица в посёлке Радужном Балакова Саратовской области
 Весенний проезд — улица в Саратове
 Весенний проезд — улица в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области
 Весенний проезд — улица в Улан-Удэ

Украина 

 Весенний проезд — улица в Кременчуге Полтавской области

См. также 

 Весенняя улица
 Весенний переулок